La expresión 24 horas, así como 24h, 24 h y apócopes similares, pueden referirse a:

 La duración del día terrestre;
 24 (serie de televisión), la serie protagonizada por Kiefer Sutherland;
 24 Hours (episodio de ER), episodio de la serie televisiva ER.
 '24/7, también conocido como 24 horas, servicios disponibles en cualquier momento del día.

Televisión 
Además, como locución, es muy popular en medios de comunicación, siendo utilizada para designar varios programas y canales informativos de televisión y radio en todo el mundo:

Canales 
 24h (canal de televisión español), canal de noticias español;
 24 Horas (canal de televisión de Chile), canal de noticias chileno;
 24 horas (Venezuela), canal de noticias venezolano.

Noticieros 
 24 horas (Argentina, 1997-1999), noticiero argentino del Canal 9 (1997-1999);
 24 horas (Argentina, 1974-1976), noticiero argentino del Canal 11, hoy Telefe (1974-1976);
 24 horas (Argentina, 1978-1985), noticiero argentino de Televisión Pública Argentina (1978-1985);
 24 horas (Colombia), noticiero colombiano (1977-2000);
 24 horas (noticiero chileno), noticiero chileno de la Televisión Nacional de Chile;
 24 Horas (noticiero ecuatoriano), noticiero ecuatoriano del canal Teleamazonas;
 24 horas (noticiero mexicano), noticiero mexicano del canal Televisa;
 24 horas (noticiero paraguayo), noticiero paraguayo del canal SNT;
 24 horas (noticiero peruano), noticiero peruano de Panamericana Televisión;
 24 horas (programa de televisión), noticiero español de Televisión Española.

Radio 
 24 horas (programa de radio), programa de radio español de Radio Nacional (RNE).

Periódicos 
 Diario 24 Horas, diario mexicano de circulación nacional.